Кубок Уельсу з футболу 2015–2016 — 129-й розіграш кубкового футбольного турніру в Уельсі. Титул здобув вшосте клуб Нью-Сейнтс.

Календар

Третій раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 грудня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 грудня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 грудня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 грудня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 грудня 2015

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 лютого 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 лютого 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 лютого 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 лютого 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 лютого 2016

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 березня 2016

|}

Півфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 квітня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Уельсу на soccerway
 Кубок Уельсу на сайті Прем'єр-Ліги Уельсу 

2015—2016
Уельс
Уельс